Casper Wrede kan avse:

 Casper Wrede (godsägare)
 Casper Wrede (regissör)
 Kasper Wrede (flygpionjär)
 Casper Wrede (död 1559)
 Casper Wrede (1600-talet) – son till Henrik Wrede
 Casper Wrede (1800-talet)